Armoniac und Armoniacum können in alten Texten stehen für:

 Salmiak
 Ammoniakgummi